Outbound – album dei Béla Fleck and the Flecktones del 2000
 Outbound – album di Stuart Hamm del 2000
 Outbound – album dei Keldian del 2013